Ère Jōwa (Heian)
 Ère Jōwa (Nanboku-chō)